Ha giocato nel ruolo di schiacciatore nel Volley Bassano fino al 2012, anno del suo ritiro definitivo.

Carriera
Iniziò la sua carriera all'età di 13 anni, nel GS Ausugum, la squadra della sua città natale. Nel 2000 si trasferì in una squadra di Trento, La Ronda Atesina, che dal 2003 entrò nell'orbita della Trentino Volley per la valorizzazione dei giovani: lo stesso Pianese viene preso in considerazione per un futuro ingresso nella rosa della massima serie.

Il 2004 è l'anno del suo esordio in Serie A2, con la maglia giallo-rossa del Volley Bassano. Da allora milita nella squadra della città vicentina; periodo intervallato dal prestito alla Venpa Padova, formazione giovanile di Serie B1 del Sempre Volley Padova. L'anno successivo ritorna a Bassano (nel frattempo retrocessa in serie B1), squadra nella quale milita per altri cinque anni ossia fino a settembre 2012, mese nel quale accetta il ruolo di terzo allenatore nel settore femminile della squadra pallavolistica di Bassano, rinunciando definitivamente alla carriera di pallavolista.

Note

Voci correlate
 Borgo Valsugana
 Volley Bassano

Collegamenti esterni